Nicolai Müller, né le  à Lohr am Main, est un footballeur international allemand qui évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Le , il est prêté pour six mois au Hanovre 96, à partir du .

Palmarès

En club 
Vierge

Statistiques détaillées

Références

Liens externes 
 

Footballeur international allemand
Joueur de l'Eintracht Francfort
Joueur du SpVgg Greuther Fürth
Joueur du SV Sandhausen
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur du Hambourg SV
Joueur du Hanovre 96
Joueur du Western Sydney Wanderers FC
Naissance en septembre 1987
Naissance à Lohr am Main